Муниципалитет Ла-Матанса  () — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.

Территория — 323 км². Население — 1 775 816 человек. Плотность населения — 5497,83 чел./км².

Административный центр — Сан-Хусто.

История 
Муниципалитет был образован в 1855 году.

География 
Муниципалитет расположен на северо-востоке провинции Буэнос-Айрес.

Муниципалитет граничит:
на северо-западе — c муниципалитетами Мерло, Морон
на севере — с муниципалитетом 3 Февраля
на северо-востоке — с городом Буэнос-Айрес
на востоке — с муниципалитетом Ломас-де-Самора
на юго-востоке — с муниципалитетами Эстебан-Эчеверрия, Эсейса
на юге — с муниципалитетом Каньюэлас
на западе — с муниципалитетом Маркос-Пас

Важнейшие населённые пункты

Агломерация Ла-Матанса (Сан-Хусто) 
входит в агломерацию Большой Буэнос-Айрес

Примечания 

Муниципалитеты провинции Буэнос-Айрес